New England – region w Australii
Miejscowości w USA:
 New England – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Nowa Anglia – kraina historyczna w USA
Gminy w USA:
 New England (ang. New England Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger